Nemzeti Bajnokság I 2018/2019 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – jest 117. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 21 lipca 2018 do 19 maja 2019 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Rozgrywki toczyły się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrały między sobą trzy spotkania.
Obrońcą tytułu była drużyna Videoton.
Mistrzostwo po raz trzydziesty w historii zdobyła drużyna Ferencváros.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 na Węgrzech
2019 na Węgrzech